Тяпино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тяпино — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Тяпино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Тяпино — деревня в Гагинском районе Нижегородской области.
 Тяпино — деревня в Любимском районе Ярославской области.